Alessandrini ist der Familienname folgender Personen:

 Elia Alessandrini (1997–2022), Schweizer Fußballspieler
 Federico Alessandrini (1905–1983), italienischer Journalist
 Giulio Alessandrini (Julius Alexandrinus von Neustein; 1506–1590), italienischer Arzt, Autor und Dichter 
 Goffredo Alessandrini (1904–1978), italienischer Regisseur
 Lorenza Alessandrini (* 1990), italienische Eiskunstläuferin 
 Max Alessandrini (* 1965), italienischer Comiczeichner 
 Rinaldo Alessandrini (* 1960), italienischer Cembalist und Dirigent
 Romain Alessandrini (* 1989), französischer Fußballspieler
 Sacha Alessandrini (* 1999), französische Hürdenläuferin